Barbel steht für:

 Barbe, europäischer Süßwasserfisch

 Barbel-Klasse, U-Boot-Klasse der United States Navy
 Joseph Barbel (1907–1973), deutscher Patrologe und Redemptorist 

Siehe auch:
 Barbell
 Bärbel (Begriffsklärung)